13 Stühle, é um filme da Alemanha.

Resumo
A famosa história de Evgeny Petrouw em Ilja "As treze cadeiras" (filmado por Mel Brooks em 1970 como THE TWELVE CHAIRS), no qual Heinz Ruhmann interpreta o cabeleireiro Feliz Rabe que aguarda uma avultada herança da adorada tia, mas que em seu lugar recebe treze cadeiras Biedermeier que resolve vender, até descobrir que a herança se encontra numa das cadeiras, o que se segue uma divertida perseguição.

Elenco
Heinz Rühmann
Hans Moser
Annie Rosar
Inge List
Menta Egies
Karl Skraub
Hedwig Bleibtreu

Ficha Técnica
Direcção: E.W. Emo

Ligações externas 
 

13 Stühle
13 Stühle
Filmes em preto e branco
Filmes em língua alemã